Quanzhou bezeichnet:

 die bezirksfreie Stadt Quanzhou (泉州市) in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Quanzhou;
 den Kreis Quanzhou (全州县 Quánzhōu Xiàn) der bezirksfreien Stadt Guilin im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Quanzhou (Guilin);
 dessen Hauptort, die Großgemeinde Quanzhou (全州镇), siehe Quanzhou (Großgemeinde);

 einen Asteroiden des Hauptgürtels, siehe (3335) Quanzhou;
 religiöse Skulpturen aus der Zeit der Song- bis Yuan-Dynastie, siehe Quanzhou Qingyuan Shan shizaoxiang.

Siehe auch:
 Quan Zhou